Museu d'Història Natural de Londres (del seu nom en anglès Natural History Museum), museu d'història natural amb seu a Londres (Regne Unit)
 Museu d'Història Natural del Comtat de Los Angeles (del seu nom en anglès Natural History Museum), museu d'història natural amb seu a Los Angeles (Estats Units)
 Museu d'Història Natural de Viena (del seu nom en alemany Naturhistorisches Museum), museu d'història natural amb seu a Viena (Àustria)
 Museu d'Història Natural de la Universitat d'Oslo (del seu nom en noruec Naturhistorisk Museum), museu d'història natural amb seu a Oslo (Noruega)